Goldberg steht für:
 Goldberg (Familienname), siehe dort für Namensträger
 Goldberg (Familie), Familie aus Nordböhmen und der südlichen Oberlausitz
 Goldberg, Unternehmen in Köln mit der Marke Gold-Rad
 Goldberg, österreichischer Brauch zum Nikolausfest; siehe Nikolausgarten

Städte, Gemeinden, Landkreise:
 Goldberg, Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Goldberg in Schlesien, Kreisstadt in Niederschlesien, Polen; siehe Złotoryja
 Złotoryja (Landgemeinde), polnische Gemeinde aus Dörfern in der Umgebung von Goldberg in Schlesien
 Kreis Goldberg, polnischer Landkreis mit Sitz in der gleichnamigen Kleinstadt; siehe Powiat Złotoryjski
 Landkreis Goldberg, auch Kreis Goldberg-Haynau, ehemaliger preußischer Landkreis, 1742–1945

Stadt- und Ortsteile:
 Goldberg, bis 1938 Wujewken, Ortsteil der Landgemeinde Neidenburg (Nidzica) in Ostpreußen, Polen; siehe Złota Góra (Nidzica)
 Goldberg, bis 1938 Gründen und Pareyken, Stadtteil von Labiau (Polessk) in Ostpreußen, Russland; siehe Seljonoje (Kaliningrad, Polessk)

Stadt- und Ortsteile in Deutschland:
 Am Goldberg, Stadtteil der Stadt Nieder-Olm, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Goldberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Goldberg (Eslarn), Ortsteil des Marktes Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Goldberg (Goldkronach), Ortsteil der Stadt Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Goldberg (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Goldberg (Kirchhundem), Weiler unmittelbar östlich von Silberg, Kirchhundem, Kreis Olpe, NRW
 Goldberg (Passee), Ortsteil der Gemeinde Passee, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Goldberg (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Sindelfingen-Goldberg, Stadtteil der Stadt Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Stadt- und Ortsteile in Österreich:
 Goldberg (Gemeinde Mogersdorf), Ortsteil der Gemeinde Mogersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Goldberg (Gemeinde Dellach), Ortschaft der Gemeinde Dellach (Gailtal), Bezirk Hermagor, Kärnten
 Goldberg (Gemeinde Otterthal), Ortsteil von Otterthal, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Goldberg (Gemeinde Weistrach), Ortsteil in der Gemeinde Weistrach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Goldberg (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft der Gemeinde Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Goldberg (Gemeinde Schardenberg), Ortsteil von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Goldberg (Gemeinde Schiedlberg), Ortschaft der Gemeinde Schiedlberg, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Berge und Erhebungen:
:
 Goldberggruppe (bis 3254 m), Gebirgsstock der Ostalpen in den Ländern Salzburg und Kärnten
 Goldberg (Fichtelgebirge) (Hinterer Goldberg 671 m, Vorderer Goldberg 628,4 m), im Fichtelgebirge bei Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Goldberg, Zlatý vrch (656,6 m), im Lausitzer Gebirge bei Česká Kamenice, Ústecký kraj, Tschechien
 Goldberg (Eifel, Ormont) (649,1 m), in der Eifel bei Ormont, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Goldberg (Türkheim) (ca. 630 m), Erhebung in Markt Türkheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern; Ort der römischen Siedlung Rostrum Nemaviae
 Goldberg (Oberpfälzer Wald) (591 m), bei Eslarn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Goldberg (Harz) (563,5 m), im Harz bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Goldberg (Frankenwald) (546 m), im Frankenwald bei Marktschorgast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Goldberg (Dachau) (523 m), bei Odelzhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Goldberg (Eifel, Birresborn) (528,9 m), in der Eifel bei Birresborn, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Goldberg (Schwäbische Alb) (525 m), bei Finningen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Großer Goldberg (515 m), im Spessart, im gemeindefreien Gebiet Burgjoß, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Goldberg (Nördlinger Ries) (512,5 m), Hügel mit Ausgrabungsstätte im Nördlinger Ries bei Riesbürg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kleiner Goldberg (510 m), im Spessart, im gemeindefreien Gebiet Burgjoß, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Goldberg (Tirschenreuth) (493 m), bei Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Goldberg (St. Michaelis) (479,3 m), bei St. Michaelis (Brand-Erbisdorf), Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Goldberg (Ohrdruf) (453,8 m), bei Ohrdruf, Landkreis Gotha, Thüringen
 Goldberg, Liščin (437 m), im Böhmischen Mittelgebirge bei Myštice, OT von Chudoslavice, Ústecký kraj, Tschechien
 Goldberg (Fränkische Alb) (428 m), bei Pettendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Goldberg (Gars am Kamp) , Berg südwestlich von Gars am Kamp, Niederösterreich
 Goldberg (Falken) (379,8 m), in der Falkener Platte bei Falken (Treffurt), Wartburgkreis, Thüringen
 Goldberg (Neershof) (374 m), im Coburger Stadtteil Neershof, Bayern
 Goldberg (Niedernhall) (bis ca. 366 m), Spornberg über dem Kupfertal nahe beim Schloss Hermersberg, Stadt Niedernhall, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Goldberg (Nutscheid) (361,9 m), im Nutscheid bei Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Goldberg (Krahnberg) (ca. 342 m), im Krahnberg bei Gotha, Landkreis Gotha, Thüringen
 Goldberg (Bad Rodach) (332 m), bei Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Goldberg (Neuses) (329 m), in Neuses (Coburg), kreisfreie Stadt in Bayern
 Goldberg (Sitzendorf an der Schmida) (), Berg nördlich von Sitzendorf an der Schmida, Niederösterreich
 Goldberg (Burgebrach) (319 m), bei Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Goldberg (Pommersfelden) (302 m), bei Pommersfelden, Landkreis Bamberg, Bayern
 Goldberg (Poysdorf) (), Berg südwestlich von Poysdorf, Niederösterreich
 Goldberg (Hagen) (266,2 m), in kreisfreier Stadt Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Zlatý vrch (Přezletice) (250 m), bei Přezletice, Okres Praha-východ, Středočeský kraj, Tschechien (deutscher Name)
 Goldberg (Alzenau) (220 m), bei Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Goldberg (Reisenberg) (), Berg nördlich von Reisenberg, Niederösterreich
 Goldberg (Jedenspeigen) (), Berg nördlich von Jedenspeigen, Niederösterreich
 Goldberg (Scharndorf) (), Berg östlich von Scharndorf, Niederösterreich
 Goldberg (Pfalz) (160,7 m), bei Obersülzen, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Goldberg (Halle) (124,4 m), in kreisfreier Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Goldsberg